Schrok (buurtschap), een buurtschap in de provincie Friesland, gemeente Littenseradiel
Skrok (natuurgebied), een natuurgebied in beheer bij Natuurmonumenten
Skrok (waterschap), een voormalig waterschap in de provincie Friesland